

Filosofie

Benedictus de Spinoza (1632-1677)
 Tractatus theologico-politicus (1670) 
 Tractatus de intellectus emendatione, onvoltooid jeugdwerk
 Tractatus politicus (1675-1676), postuum gepubliceerd in 1677

Ludwig Wittgenstein (1889-1951)
 Tractatus Logico-Philosophicus (1922)